Гонка 500 миль Индианаполиса 1955 прошла в понедельник, 30 мая, 1955 года на автодроме Индианаполис Мотор Спидвей. Гонка являлась также третьим этапом чемпионата мира  Формулы-1 и первым этапом Национального чемпионата США, санкционируемого ААА (гонки чампкаров, Championship Car Racing).

В тренировках и квалификационных заездах 4 гонщика разбили свои автомобили, для одного из них, Манни Айюло, авария 16-го мая стала смертельной.

Основное событие в гонке произошло на 57-м круге. На выходе из 2-го поворота автомобиль Роджера Уорда задел ограждение и начал пересекать трассу. Эл Келлер пытался избежать столкновения, выехав в инфилд, но его машину вынесло обратно на трассу прямо на автомобиль Джонни Бойда, который, в свою очередь, задел машину Билла Вуковича. Kurtis Kraft Билла пробил внешнее ограждение трассы и влетел в припаркованные за ним автомобили; после нескольких кульбитов машина загорелась. Увидев аварию, Эд Элизиан кинулся на помощь попавшим в беду гонщикам, бросив свой автомобиль в инфилде. Но Вукович уже был мёртв из-за перелома черепа...

После половины дистанции за победу сражались три гонщика - Боб Свейкерт, Дон Фриланд и Арт Кросс. Свейкерт, откатившись после пит-стопа на третью позицию, казалось бы, отказался от борьбы за лидерство, но Кросс и Фриланд последовательно сошли из-за технических неисправностей, после чего уже ничего не мешало Бобу Свейкерту одержать победу. Незадолго до конца гонки Кэл Нидэй попал в аварию, машина загорелась и гонщик получил серьёзные травмы.

Гонка 

|}

Круги лидирования 
 Боб Свейкерт - 86 (58, 89-132, 160-200)
 Билл Вукович - 50 (4-14, 16-24, 27-56)
 Джимми Брайан - 31 (57, 59-88)
 Арт Кросс - 24 (133-156)
 Джэк МакГрат - 6 (1-3, 15, 25-26)
 Дон Фриланд - 3 (157-159)
 Поул-позиция: Джери Хойт - 4:17,06
 Из-за особенностей квалификационного формата, время поул-позиции оказалось медленнее целых 9 результатов.
 17 гонщиков не прошли квалификацию, из них двое всё же стартовали в гонке, заменяя за рулём других гонщиков.
 Только 1 заявка была отозвана - Джонни Толан, из-за болезни.
 Быстрейший лидирующий круг: Билл Вукович - 1:03,67
 Автомобиль под №10 попеременно вели два гонщика: Тони Беттенхаузен (1-56, 134-200) и Пол Руссо (57-133 кругов). Они поделили 6 очков за второе место, идущих в зачёт Чемпионата мира.
 Автомобиль под №77 попеременно вели два гонщика: Уолт Фолкнер (1-137, 162-200) и Билл Хомейер (138-161). Они поделили 2 очка за пятое место, идущих в зачёт Чемпионата мира.
 Лучший новичок - Эл Херман
 Суммарный призовой фонд гонки - 269880 дол. США

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

1955
1955 год в Индиане
События 30 мая
Май 1955 года